DeWitt County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 DeWitt County (Illinois) – okres státu Illinois
 DeWitt County (Texas) – okres státu Texas